La maison d'arrêt de Seysses est une maison d'arrêt située en France en région Occitanie dans le département de la Haute-Garonne sur la commune de Seysses à  au sud de Toulouse, à proximité de l'autoroute A64 et du Centre de détention de Muret en bordure du ruisseau de la Saudrune.

Histoire 
Elle fut mise en service en  avec une capacité de 596 places.

En 2021 à la suite des recommandations de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, l'observatoire international des prisons - section française (OIP-SF) et l'ordre des avocats de Toulouse ont saisi la justice en septembre 2021 pour dénoncer .

Fonctionnement de l'établissement 
La maison d'arrêt de Seysses reçoit les personnes en détention provisoire (avant leur jugement), les détenus condamnés dont la peine est inférieure à 3 ans, ainsi que les condamnés à une longue peine en attente de transfert.

La maison d'arrêt est organisée en 4 bâtiments de détention : 2 maisons d'arrêt hommes majeurs, un quartier de mineurs, un quartier de femmes.

Elle est rattachée à la cour d'appel et au tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse.

Détenus notables 
 Nathalie Ménigon, mise en semi-liberté à partir du  à la Maison d'arrêt de Seysses
 Mohammed Merah
 Bertrand Cantat
 Patrice Alègre

Événements 
Il était prévu en 2016 la construction d'une prison supplémentaire de 600 places à proximité dans les cinq ans.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Centre de détention de Muret
 Prison en France
 Administration pénitentiaire en France
 Liste des établissements pénitentiaires en France
 Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Liens externes 
 Quartier des courtes peines
 Infos pratiques

Seysses
Justice en région Occitanie
Programme 4000
Toulouse-Seysses
Bâtiment à Seysses